Las siglas pg (también PG) pueden hacer referencia, en esta enciclopedia:

 en las ciencias, al picogramo, una unidad de masa del SI;
 en la política, a uno de los partidos galeguistas;
 en las referencias bibliográficas, a la Patrologia Graeca;
 en medicina, a la prostaglandina;
 en el cine estadounidense, a PG, la categoría de aquellas películas que requieren supervisión de los adultos.

Siglas